Une meulière est une carrière d'où l'on extrayait de la pierre servant à faire des meules de moulin.
 La meulière est une roche sédimentaire siliceuse (ou roche siliceuse) ayant servi de pierre de construction et dont certaines variétés, dures et compactes, servaient à fabriquer des meules.
 Une maison en meulière est une maison réalisée en pierre meulière.
 La meulière était aussi un outil de tapissier.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Atlas des carrières de meules de moulins en Europe, site créé par le Laboratoire de recherche historique Rhônes-Alpes (LAHRA)